Le Souef kan som auktorsförkortning betyda:

 William Henry Dudley Le Souef
 Albert Sherbourne Le Souef

Robotskapade auktorsförkortningar